Valentine's Day může být:

 původní název filmu Na sv. Valentýna
 Valentine's Day (píseň, Bruce Springsteen) – píseň hudebníka Bruce Springsteena (1987)
 Valentine's Day (píseň, Linkin Park) – píseň skupiny Linkin Park (2007)
 Valentine's Day (píseň, David Bowie) – píseň hudebníka Davida Bowieho (2013)